Kust van Coromandel, de zuidoostkust van India
 coromandel (houtsoort), een houtsoort
 Coromandel (Brazilië), een stad in Brazilië
 Coromandel (Nieuw-Zeeland), een stad op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
 Coromandel (schiereiland), een schiereiland in Nieuw-Zeeland